Список мирмекохорных растений Европы включает около 300 видов мирмекохорных растений, чьи семена распространяют муравьи (указаны растения без привлекательных для муравьёв элайосом).

Список 
 Acacia decurrens
 Acinos alpinus
 Acinos arvensis
 Adonis vernalis
 Agrostis capillaris (без элайосом)
 Ajuga chamaepitys
 Ajuga genevensis
 Ajuga pyramidalis
 Ajuga reptans (без элайосом)
 Allium triquetrum
 Allium ursinum (без элайосом)
 Anchusa arvensis
 Anchusa azurea
 Anchusa crispa
 Anchusa officinalis
 Anemone nemorosa (с элайосомами)
 Anemone ranunculoides
 Aremonia agrimonoides
 Asarum europaeum
 Borago officinalis
 Buxus sempervirens
 Calendula arvensis
 Carduus acanthoides
 Carduus nutans
 Carduus pycnocephalus
 Carduus tenuiflorus
 Carex caryophyllea
 Carex digitata
 Carex ericetorum
 Carex halleriana
 Carex melanostachya
 Carex montana
 Carex ornithopoda
 Carex pallescens
 Carex pillulifera
 Carex praecox
 Carex flacca
 Carex humilis
 Centaurea calcitrapa
 Centaurea corymbosa
 Centaurea cyanus
 Centaurea diffusa
 Centaurea jacea
 Centaurea melitensis
 Centaurea montana.
 Centaurea nigra
 Centaurea nigrescens
 Centaurea phrygia
 Centaurea pseudophrygia
 Centaurea scabiosa
 Centaurea stoebe
 Centaurea triumfettii
 Ceratocapnos claviculata
 Chamaecytisus ratisbonensis
 Chamaecytisus supinus
 Chelidonium majus.
 Chionodoxa luciliae (без элайосом)
 Cirsium acaule (без элайосом)
 Cirsium arvense
 Cirsium vulgare
 Claytonia perfoliata
 Claytonia sibirica
 Clematis vitalba
 Cnicus benedictus
 Colchicum autumnale
 Corydalis cava (с элайосомами)
 Corydalis intermedia
 Corydalis pumila
 Corydalis solida
 Crocus albiflorus
 Cynara cardunculus
 Cyclamen purpurascens
 Cytisus monpessulanus
 Cytisus scoparius
 Cytisus striatus
 Danthonia decumbens
 Deschampsia flexuosa
 Erythronium dens-canis (с элайосомами)
 Euonymus europaeae
 Euphorbia amygdaloides (с элайосомами)
 Euphorbia characias
 Euphorbia cyparissias
 Euphorbia dulcis
 Euphorbia epithymoides
 Euphorbia esula
 Euphorbia exigua
 Euphorbia falcata
 Euphorbia helioscopia
 Euphorbia hyberna (с элайосомами)
 Euphorbia lathyrus
 Euphorbia lucida
 Euphorbia palustris
 Euphorbia peplus
 Euphorbia platyphyllos
 Euphorbia salicifolia
 Euphorbia segetalis
 Euphorbia seguieriana
 Euphorbia stricta
 Euphorbia verrucosa
 Euphorbia villosa
 Euphorbia virgata
 Fragaria vesca (без элайосом)
 Fumaria capreolata
 Fumaria officinalis
 Fumaria parviflora
 Gagea lutea
 Gagea minima
 Gagea pratensis
 Gagea villosa
 Galanthus nivalis
 Galeobdolon argentatum
 Galeobdolon luteum
 Galeobdolon montanum
 Genista anglica
 Genista tinctoria
 Glechoma hederacea (без элайосом)
 Helleborus foetidus (с элайосомами)
 Helleborus niger
 Helleborus viridis
 Hepatica nobilis
 Holcus lanatus
 Holcus mollis
 Hyacinthoides non-scripta (без элайосом)
 Knautia arvensis
 Knautia dipsacifolia
 Knautia drymeia
 Knautia kitaibelii
 Lamium album
 Lamium amplexicaule
 Lamium galeobdolon
 Lamium hybridum
 Lamium maculatum
 Lamium purpureum
 Lathraea squamaria
 Leucojum vernum
 Luzula alpina
 Luzula alpinopilosa
 Luzula campestris
 Luzula congesta
 Luzula desvauxii
 Luzula divulgata
 Luzula forsteri
 Luzula glabrata
 Luzula luzulina
 Luzula luzuloides
 Luzula multiflora
 Luzula nivea
 Luzula pallidula
 Luzula pilosa
 Luzula spicata
 Luzula sudetica
 Luzula sylvatica
 Macleaya cordata
 Melampyrum arvense
 Melampyrum cristatum
 Melampyrum nemorosum
 Melampyrum pratense
 Melampyrum sylvaticum
 Melica altissima
 Melica ciliata
 Melica nutans
 Melica picta
 Melica transsilvanica
 Melica uniflora
 Mercurialis annua
 Mercurialis perennis (с элайосомами)
 Moehringia ciliata
 Moehringia muscosa
 Moehringia trinervia
 Molinia arundinacea
 Myosotis scorpioides (без элайосом)
 Myosotis sparsiflora
 Myrtus communis
 Narcissus asturiensis (с элайосомами)
 Narcissus pseudonarcissus
 Nonea pulla
 Nonea rosea
 Omphalodes scorpioides
 Ornithogalum nutans (без элайосом)
 Paris quadrifolia (без элайосом)
 Pedicularis sylvatica
 Poa trivialis
 Polygala alpestris
 Polygala amara
 Polygala amarella
 Polygala calcarea
 Polygala chamaebuxus
 Polygala comosa
 Polygala serpyllifolia
 Polygala vulgaris
 Portulaca oleracea
 Potentilla alba
 Potentilla anserina
 Potentilla collina
 Potentilla crantzii
 Potentilla erecta
 Potentilla recta
 Potentilla sterilis
 Potentilla tabernaemontani
 Potentilla thuringiaca
 Primula auricula
 Primula clusiana
 Primula elatior
 Primula farinosa
 Primula hirsuta
 Primula minima
 Primula veris
 Primula vulgaris(с элайосомами)
 Pseudofumaria alba
 Pseudofumaria lutea
 Pulmonaria angustifolia
 Pulmonaria collina
 Pulmonaria mollis
 Pulmonaria montana
 Pulmonaria obscura
 Pulmonaria officinalis
 Pulmonaria rubra
 Pulsatilla micrantha
 Rhamnus alaternus
 Ranunculus cassubicus
 Ranunculus ficaria
 Ranunculus flammula
 Ranunculus lanuginosus
 Ranunculus walo-kochii
 Reseda alba (без элайосом)
 Reseda lutea
 Reseda luteola
 Reseda odorata
 Scilla amoena
 Scilla bifolia
 Scilla siberica
 Setaria verticillata
 Silybum marianum
 Stachys sylvatica (без элайосом)
 Stellaria holostea (без элайосом)
 Symphytum asperum
 Symphytum bulbosum
 Symphytum officinale
 Symphytum tuberosum
 Thesium alpinum
 Thesium ebracteatum
 Thesium linophyllon
 Thesium pyrenaicum
 Ulex europaeus
 Ulex gallii
 Ulex minor
 Veronica agrestis
 Veronica chamaedrys (без элайосом)
 Veronica hederifolia
 Veronica persica
 Vinca minor
 Viola alba
 Viola ambigua
 Viola arvensis
 Viola biflora
 Viola calaminaria
 Viola canina
 Viola collina
 Viola curtisii
 Viola elatior (без элайосом)
 Viola epipsila
 Viola guestphalica
 Viola hirta
 Viola hispida
 Viola kitaibeliana
 Viola mirabilis
 Viola montana
 Viola odorata.
 Viola palustris
 Viola pumila
 Viola pyrenaica
 Viola reichenbachiana
 Viola riviniana (с элайосомами)
 Viola rupestris
 Viola schultzii
 Viola stagnina
 Viola suavis
 Viola tricolor

Галерея

См. также 
 Муравьи
 Мирмекология
 Мирмекофилия
 Диаспорология

Примечания 

Экология растений
Размножение растений
Экология насекомых
Мирмекология
Мирмекохорные